Uszyca, ukr. Ушиця
 Uszyca rzeka na Ukrainie
 Uszyca Nowa miejscowość na Ukrainie
 Uszyca Stara historyczna miejscowość na Ukrainie